Луценко Віталій Іванович (1937—1999) — український політик.
 Луценко Віталій Опанасович (нар. 1921) — український живописець, член Спілки художників України.